A 10-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat între 6 și 14 august 2005 pe Stadionul Olimpic din Helsinki. Au participat 1687 de sportivi, veniți din 191 de  țări. Finlanda a câștigat dreptul de a găzdui cel mai important eveniment al atletismului pentru a doua oară. Prima dată a fost în anul 1983.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; AM - record nord-american; AS - record asiatic; RE - record european; OC - record oceanic; SA - record sud-american; RA - record african; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
22 de atleți au reprezentat România.

 Marian Oprea – triplusalt - locul 3
 Constantina Tomescu – maraton - locul 3
 Nicoleta Grasu – disc - locul 5
 Cristina Casandra – 3000 m obstacole - locul 7
 Claudia Ștef – 20 km marș - locul 8
 Mihaela Neacșu – 800 m - locul 13, 4 × 400 m - locul 10
 Angela Moroșanu – 4 × 400 m - locul 10
 Alina Rîpanu – 4 × 400 m - locul 10
 Maria Rus – 4 × 400 m - locul 10
 Mihaela Melinte – ciocan - locul 10
 Gheorghe Gușet – greutate - locul 11
 Oana Pantelimon – înălțime - locul 13
 Ana Maria Groza – 20 km marș - locul 14
 Corina Dumbrăvean – 1500 m - locul 16
 Silviu Casandra – 20 km marș - locul 19
 Aurica Buia – maraton - locul 21
 Monica Iagăr – înălțime - locul 21
 Adina Anton – lungime - locul 21
 Mihaela Botezan – 10 000 m - locul 23
 Felicia Țilea-Moldovan – suliță - locul 23
 Ștefan Vasilache – înălțime - 
 Bogdan Țăruș – lungime -

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Trei atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Inna Gliznuța – înălțime - locul 21
 Roman Rozna – ciocan - locul 22
 Ion Luchianov – 3000 m obstacole - locul 27

Note

Legături externe 

  10TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS

Atletism
2005
Helsinki
Atletism